Ptolemeu — astrónomo grego do século II
Ptolomeu (gnóstico) — discípulo do teólogo gnóstico Valentim;
Ptolomeu (mitologia) — rei de Tebas
Ptolemeu (filho de Seleuco) — general de Alexandre, o Grande;
Ptolomeu Alorita — rei (ou usurpador) da Macedónia

Faraós da dinastia ptolemaica do período lágida 
Ptolemeu I Sóter (Sábio)
Ptolemeu II Filadelfo (Esposo da sua irmã)
Ptolemeu III Evérgeta (Benfeitor)
Ptolemeu IV Filópator (Filho amado de seu pai)
Ptolemeu V Epifânio
Ptolemeu VI Filómetor (Filho amado de sua mãe)

A partir de Ptolemeu VI a nomenclatura dos diversos soberanos varia consoante se contabiliza ou não Ptolemeu VII e Ptolemeu Ápion. Assim, é frequente que seja atribuído o número VIII a Ptolomeu , filho de Ptolemeu VI e o número VII a Ptolemeu VIII, tio e assassino do precedente.

Ptolemeu VII Novo Filópator (Filho amado de seu pai) ou Eupátor (Nascido de pai ilustre)
Ptolemeu VIII Evérgeta II
Ptolemeu IX Sóter II (ou Ptolemeu X)
Ptolemeu X Alexandre I
Ptolemeu XI Alexandre II
Ptolemeu XII Novo Dionísio ou Auleta (O tocador de flauta)
Ptolemeu XIII Dionísio
Ptolemeu XIV Filópator II
Ptolemeu XV Cesarião

Outros Ptolemeus, associados à dinastia lágida 
Ptolemeu Cerauno — filho de Ptolemeu Sóter
Ptolemeu do Epiro — filho de Pirro e de uma enteada de Ptolemeu Sóter
Ptolemeu (filho de Lisímaco) — filho de Lisímaco e Arsínoe, filha de Ptolemeu Sóter, provavelmente idêntico a Ptolemeu de Telmesso
Ptolemeu II de Telmesso — provavelmente neto do anterior
Ptolemeu, o filho — citado em documentos antigos associado da Ptolemeu II Filadelfo, possivelmente idêntico a Ptolemeu, filho de Lisímaco
Ptolemeu Ápion — último rei da Cirenaica, legou a Cirenaica a Roma
Ptolemeu de Chipre — irmão de Ptolemeu Auletes, perdeu o reino e a vida para os romanos
Ptolemeu Filadelfo (filho de Cleópatra)
Ptolomeu da Mauritânia — filho de Juba II e Cleópatra Selene II
Ptolemeu (filho de Pirro) — filho de Pirro, o rei do Epiro e inimigo de Roma
Ptolomeu de Comagena — sátrapa e depois rei de Comagena
Ptolomeu (filho de Meneu) — tetrarca da Itureia e de Cálcis da Celessíria

Outros usos 
Ptolomeu Heféstion — autor de histórias fantásticas

Ver também 

<p>
<p>

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história